Pimpinella glauca är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Pimpinella glauca ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
glauca